

Sigle 
 International Webmasters Association – associazione professionale non-profit per i professionisti del web
 International Workers' Association – Associazione Operaia Internazionale
 Independent Wrestling Association: Mid-South
 Independent Wrestling Association
 Institute of World Affairs
 Internationale Waffenausstellung – la odierna IWA OutdoorClassics di Norimberga
 Internationale Warenverzeichnis für den Außenhandel – vedi Standard International Trade Classification
 International Water Association – organizzazione non governativa e non-profit che mira a coprire tutti gli aspetti del ciclo integrato dell'acqua
 International Windsurfing Association
 International Workingmen's Association
 International Wrestling Association (Giappone)
 International Wrestling Association (Puerto Rico)

Aziende
 IWA Rechenschieberfabrik

Codici 
 IWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ivanovo (Russia)

Fumetto 
Iwa, personaggio del manga ed anime One Piece del mangaka Eiichirō Oda.